Molekulska formula -{C20H28O3}- se može odnositi na:

 Gestonoron
 Kafestol
 Enestebol
 Pahifilon
 Petazin
 Taksodon